Corps Germania ist der Name folgender Corps (Studentenverbindungen):
 Corps Germania Hohenheim, gegründet 1871
 Corps Germania München, gestiftet 1863